Таёжный — участок (населённый пункт) в Нижнеудинском районе Иркутской области

География 
Находится в 38 км от Алзамая.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население участка составило 75 человек

Власть 
В административном плане относится к Катарминскому муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района